Uma cavidade é um espaço vazio em um corpo sólido. Pode referir-se a:

 Cavidade ou cárie dentária, um dano à estrutura de um dente
 Cavidade óptica, o ressonador de cavidade de um lazer.
 Cavitação, o fenômeno da formação parcial de vácuo em fluido, por exemplo, nas hélices.

Biologia 
Na área específica da biologia, são espaços côncavos no interior de um órgão.

Cavidade abdominal
Cavidade pélvica
Cavidade torácica
Diafragma

Anatomia